Зір — сенсо́рне відчуття, що дозволяє сприймати світло, колір та зовнішню структуру навколишнього світу.
 Зір (бог) — божество чаклунства у вендській міфології, що зображалось у вигляді чорного змія.